Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BB&T Atlanta Open 2013. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 32 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 20. bis 22. Juli 2013 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 69 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Atlanta